Die folgenden Personen waren Bischöfe, Fürstbischöfe oder Erzbischöfe von Freising bzw. München und Freising. Ein Großteil der Abbildungen stammt aus dem Fürstengang in Freising. Bei diesen und anderen noch späteren Abbildungen von Bischöfen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit handelt es sich nicht um realistische Darstellungen.

Bischöfe von Freising 

1294Erhebung von Freising zum Hochstift

Fürstbischöfe von Freising 

Das durch das bayerische Konkordat 1817 neubegründete und 1821 errichtete Erzbistum München und Freising trat die Nachfolge der Diözese Freising an; der Bischofssitz wurde nach München verlegt.

Erzbischöfe von München und Freising

Quellen 
 Alois Weissthanner (Bearb.): Die Regesten der Bischöfe von Freising. Band I: 739–1184. Fortges. und abgeschlossen durch Gertrud Thoma und Martin Ott (= Regesten zur bayerischen Geschichte), C.H.Beck. München 2009, ISBN 978-3-406-37104-2. (Rezension)

 Erzdiözese München und Freising: Schematismus der Erzdiözese München und Freising: 1848. Franz Seraph Hübschmann, München, 1848, S. XIX ff.

Weblinks 

 

Munchen und Freising
Römischer Katholizismus (München)
Erzbistum Munchen und Freising, Erzbischofe